Mavílis Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 23 de setembro de 1913.

História 
Foi um  clube sediado no Caju, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O clube disputou a Primeira Divisão do Campeonato Cariocas em 1933 e 1934, extinguindo-se na década de 80, pouco depois de perder uma batalha judicial com a Cia. América Fabril, então em liquidação judicial, que revindicava o terreno ocupado pelo clube no Caju. Antes disso, ainda fundou e disputou os certames da Federação Atlética Suburbana (FAS), sagrando-se campeão da Zona Sul, em 1938, ao bater o Sport Club Rodrigues por 4 a 2.

Em 1949, foi um dos fundadores do Departamento Autônomo, pelo qual foi vice-campeão, em 1969, ao perder a decisão para o Atlético Clube Nacional.

Seu uniforme era composto de camisa vermelha, com gola azul, calção branco e meias azuis. Sendo que o segundo uniforme trazia a camisa branca com duas faixas em horizontal, uma azul e outra vermelha. 
 
O nome Mavílis vem das iniciais de Manuel Vicente Lisboa, um dos diretores da Cia. América Fabril e grande incentivador do esporte entre os funcionários da fábrica, que resolveram homenageá-lo.  O Rubro-Anil do Caju mandava os seus jogos no Estádio Praia do Retiro Saudoso, na Rua Carlos Seidl, no Bairro do Caju.

O melhor momento da história do Mavílis aconteceu em 1934, quando terminou como vice-campeão do Campeonato Carioca da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA). O Mavílis, inclusive, venceu o Botafogo, que foi o campeão, por 2 a 0 (gols de Honório e Chavão, ambos no segundo tempo), em casa, em 22 de julho de 1934. No final foram nove pontos em oito jogos; com quatro vitórias, um empate e três derrotas; marcando 24 gols e sofrendo 21.

Títulos 

 Vice-campeão do Torneio Início do Campeonato Carioca: 1934;
 Campeão Carioca de 2°s quadros da Segunda Divisão: 1931;
 Campeão da Zona Sul da Federação Atlética Suburbana (FAS): 1938;
 Campeão da categoria aspirantes do Departamento Autônomo: 1951, 1957 e 1958;
 Campeão da Série Comitê Olímpico Brasileiro, do Departamento Autônomo: 1969;
  Vice-campeão do Departamento Autônomo, categoria adultos: 1969;

Ligações externas
Futebol de classe: a importância dos times de fábrica nos primeiros anos do século XX

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.
Periódicos da época, entre 1915 e 1936.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1915
Fundações no Brasil em 1915